

Localidades
Paquetá, município do Piauí
Ilha de Paquetá, na baía de Guanabara
Praia da Paquetá, no município de Canoas
Bairros
Paquetá (bairro do Rio de Janeiro)
Paquetá (Santos)

Outros
Lucas Paquetá, futebolista brasileiro
Marcos Paquetá, ex-futebolista brasileiro
Paquetá Iate Clube, clube náutico

Desambiguação